

Cinema
 Senza scampo (Rogue Cop) – film del 1954 diretto da Roy Rowland
 Senza scampo (The Hooked Generation) – film del 1968 diretto da William Grefe 
 Senza scampo (Lower Level) – film del 1991 diretto da Kristine Peterson

Letteratura
 Senza scampo (Enough to Kill a Horse) – romanzo di Elizabeth Ferrars del 1955, I Classici del Giallo Mondadori n. 1133
 Senza scampo – romanzo di Lucio Klobas del 1999
 Senza scampo (Likely to Die) – romanzo di Linda Fairstein

Televisione
 Senza scampo – miniserie televisiva del 1990 diretta da Paolo Poeti
 Senza scampo (Dead End) – episodio della terza stagione di Homicide
 Senza scampo (No Escape) – episodio della seconda stagione de L'incredibile Hulk
 Senza scampo (Punk) – episodio della nona stagione di Law & Order - I due volti della giustizia